Церква святої Параскеви П'ятниці — парафія і храм греко-католицької громади Збаразького деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Добромірка Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Коли вперше утворено парафію — невідомо. Храм збудовано у 1862 році за пожертви жителів села.

До 1946 року парафія і храм належали до УГКЦ, у 1946—1990 роках — РПЦ, з 1990 року — знову в лоні УГКЦ.

10 листопада 2012 року єпископську візитацію парафії здійснив владика Василій Семенюк.

Діють припарафіяльні Марійська та Вівтарна дружини, спільнота «Матері в молитві».

На території парафії є хрест біля джерела, де проводиться йорданське освячення води.

У власності парафії є проборство.

Парохи 
 о. Охримович,
 о. Левицький,
 о. Лев Юрчинський,
 о. Григорій Смик,
 о. Оришкевич,
 о. Сологуб,
 о. Тарас Рогач (1991—1992),
 о. Степан Мочук (1992—2007),
 о. Ігор Данильчук (2007—2010),
 о. Сергій Багрій (адміністратор з 2010).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Добромірка
Церкви Святої Параскеви П'ятниці
Культові споруди, побудовані 1862
засновані в Україні 1862